NGC 4393 (другие обозначения — UGC 7521, MCG 5-29-83, ZWG 158.104, PGC 40600) — спиральная галактика с перемычкой (SBcd) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4393
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I